Russisch Monument (Bergen) (Nederland),
Russisch Monument (Košice) (Slowakije).